Detta är en lista över de 340 kommunerna i departementet Lot i Frankrike.

Lot
Kommuner Lot